Инжене́рная шко́ла (училище, университет) — высшее учебное заведение подготовки инженеров.

В России 
Исторические
 Первая в России инженерная школа (С-П., 1701—1753).
 Военная инженерная школа Русской императорской армии (1804—1920).

Современные
 Инженерная школа — во Владивостоке (с 2011).

Вне России 
Исторические
 Французская королевская инженерная школа в Мезьере (1748—1794).

Современные
 Парижская инженерная школа городской инженерии.
 Группа центральных высших инженерных школ Франции (:fr:Groupe des Écoles centrales):
 Центральная школа Парижа (с 1829 до 2015)
 Центральная школа Лилля (с 1854)
 Центральная школа Лиона (с 1857)
 Центральная школа Марселя (с 1891)
 Центральная школа Нанта (с 1919)
 Инженерная школа EURECOM на юге Франции (с 1991).
 Кейсовская школа инженерии в Кливленде, США